Re’uwen Perach (koszykarz) (olimpijczyk 1952)
 Re’uwen Perach (paraolimpijczyk)